Сельское поселение Деревня Стайки — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Деревня Стайки — в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Сельское поселение Деревня Стайки — в Хвастовичском районе Калужской области.